Боржими́нские (,  / Berscheminski) — древний мазовецкий шляхтский дворянский род в составе принадлежности к польскому гербу Абданк, взявший в качестве своей фамилии наименование поселения Боржимин (; ранее — Borzemino, Borzymyna 1502 года, Borzymino 1564 года, Borzymin 1784 года, Borzymin 1880 года, Borzymin, -na, borzymiński 1971 года, ) в Рыпинском повяте Добжиньской земли.

История рода 
В понедельник 22 марта 1456 года Боржиминские были утверждены во дворянстве с гербом «Awdank» королевским постановлением в Кракове, которым владели фамилии эти — бежавшие из Пруссии (, ) от меченосцев. В 1482 году Николай () из Вилковиц упоминается в Богемии , ). Боржиминские и/или Боржимские польского дворянского герба Абданск 1500 года из рыпинского Боржимина отмечены в польских энциклопедиях. В 1564 году герб Боржиминских из Боржимина Хабданк, к которому приписаны Альберт, Андрей, Войцех, Валентин, Вавржинек и Изя. Ян и Яков писали Владиславу IV о признании и утверждении для их рода герба Абданк.

В 1592 году Матвей () состоял в должности королевского секретаря, a в 1597 году — королевским секретарём Великого Княжества Литовского. В качестве представителей шляхты Добжинской земли и Дрогической земли бывшего Подляского воеводства () Ян и Яков приняли участие в выборах 1632 и 1648 годов. Матвей Боржиминский () в 1610 году также являлся вильнюсским войтом ().

После Антона, бобровницкого бургравима 1743 года (, совр. Куявско-Поморское воеводство), наследником поместья Боржиминского () и поместья Заозёрского () на территории Добжиньской земли стал сын Игната, последующий сын которого — по имени Антон, — женился на Фёкле Свентославской (), чей сын Франц () был подтверждён в сословии Королевства в 1852 году.

Генеалогические исследования 
Генетические исследования нескольких потомков рода демонстрируют принадлежность к гаплогруппе R1a1a. В настоящее время фамилия даже одной общей семьи пишется неоднозначно и могут встречаться варианты: Боржеминский, Биржеминский, Биржиминский, Бержеминский, Бержиминский, Börscheminski или Boerscheminski, Bierschieminski, Bersheminsky и т. д. даже без гласных в первых двух слогах.

Примечания

Литература 

 Adam Boniecki «Herbarz Polski». Część I. Wiadomości historyczno-genealogiczne o Rodach szlacheckich. Tom II. Warszawa 1900 r.
 Żernicki-Szeliga Emilian v., Der Polnische Adel und die demselben hinzugetretenen andersländischen Adelsfamilien, General-Verzeichnis. Published by Verlag v. Henri Grand. Hamburg 1900.
 Rodzina. Herbarz szlachty Polskiej. Tom I. Warszawa 1904 r.
 Rocznik. Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. Tom 1. Rok 1908 9. Lwów 1910 r.
 Antoni Biliński «Szlachta ziemi dobrzyńskiej za ostatnich Jagiellonów: studjum historyczno-heraldyczne, przejrzał i do druku przygotował Zygmunt Wdowiszewski». Warszawa 1932 r.
 Zenon Guldon «Mapy ziemi dobrzyńskiej w drugiej połowie XVI w.»; Toriń 1967 r.
 Kazimierz Rymut «Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych». Tom I (A-B). Kraków 1992 r.
 Булгарин Фаддей. Димитрий Самозванец: Ист. роман / Под общ. ред. и с примеч. С. Ю. Баранова.-- Вологда: ПФ «Полиграфист», 1994 г.
 Polska Akademia Nauk, Instytut języks polskiego «Nazwy miejscowe Polski» (historia, pochodzenie, zmiany) pod redakcją Kazimierza Rymuta. Tom I (A-B). Kraków 1996 r.
 Kazimierz Rymut «Nazwiska polaków». Tom I (A-K). Kraków 1999 r.
 Elżbieta Sęczys «Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836—1861», Warszawa 2000 r.
 

Шляхетские роды герба Абданк